Tallard bezeichnet:

 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Tallard
 den französischen General und Feldmarschall Camille d’Hostun de la Baume, duc de Tallard
 ein Hôtel particulier in Paris, siehe Hôtel de Tallard